Mauduit ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine-François Mauduit (1775–1854), französisch-russischer Architekt
 Antoine-René Mauduit (1731–1815), französischer Mathematiker und Architekt
 Chantal Mauduit (1964–1998), französische Bergsteigerin
 Georges Mauduit (* 1942), ehemaliger französischer Skirennläufer
 Jacques Mauduit (1557–1627), französischer Komponist
 Jean Mauduit de Larive (1747–1827), französischer Schauspieler
 William Mauduit, 8. Earl of Warwick (auch Maudit) (* zwischen 1221 und 1223–1268), englischer Magnat
 Xavier Mauduit (* im 20. Jahrhundert), französischer Hörfunkmoderator, Moderator und Historiker